Tapin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Tapin, kabupaten, Kalimantan Selatan, 
 Sungai Tapin (vattendrag i Indonesien, lat 0,84, long 101,45), 

Robotskapade Indonesienförgreningar